1451 Granö – asteroide della fascia principale
 Granö – centro abitato della Svezia, appartenente al comune di Vindeln
 Johannes Gabriel Granö – geografo ed esploratore finlandese

Pagine correlate

Grano (disambigua)